Š’-cung může být

 Š’-cung (okres) – okres v městské prefektuře Čchü-ťing v provincii Jün-nan;

 Š’-cung je chrámové jméno udělované panovníkům čínských států:
 Wu-ti (156–87 př. n. l.) – císař říše Chan (vládl 141–87 př. n. l.);
 S’-ma Š’ (208–255) – státník říše Wej, císařská hodnost a chrámové jméno uděleny posmrtně jeho synovcem Wu-tim, zakladatelem říše Ťin;
 Čou-che-ču (, 3. století) – otec Š’ Leho († 333), císaře říše Pozdní Čao;
 Mu-žung Te (336–405) – král a císař státu Jižní Jen (vládl 398–405);
 Siao Čang-mao (458–493) – následník trůnu ve státu Jižní Čchi;
 Süan-wu-ti (483–515) – císař říše Severní Wej (vládl 499–515);
 Kao Čcheng (521–549) – státník říše Východní Wej, císařská hodnost a chrámové jméno uděleny posmrtně jeho mladším bratrem Wen-süan-tim, zakladatelem říše Severní Čchi;
 Ming-ti (534–560) – císař říše Severní Čou (vládl 557–560);
 Ming-ti (542–585) – císař říše Pozdní Liang (vládl 562–585);
 Jang Čao (584–606) – následník trůnu v říši Suej;
 Čchien Jüan-kuang (887–941) – král státu Wu-jüe (vládl 932–941);
 Š’-cung (918–951) – císař říše Liao (vládl 947–951);
 Čchaj Žung (921–959) – císař říše Pozdní Čou (vládl 954–959);
 Š’-cung (1123–1189) – císař říše Ťin (vládl 1161–1189);
 Ťia-ťing (1507–1567) – císař říše Ming (vládl 1521–1567);
 Jung-čeng (1678–1735) – císař říše Čching (vládl 1723–1735).